Маркијан може да буде:

Маркијан, византијски цар
Маркијан Александријски, патријарх
Маркијан Цариградски, светитељ
Маркијан Кирски, светитељ
Маркијан (рођак Јустина II)